Frigyes Károly porosz herceg (1828–1885)
 Frigyes Károly porosz herceg (1893–1917)